Walter Heimann ist der Name folgender Personen:
* Walter Heimann (Ingenieur) (1908–1981), deutscher Pionier der Fernsehtechnik
 Walter Heimann (Musikpädagoge) (* 1940), deutscher Musikpädagoge  und Hochschullehrer